Сейшельский международный аэропорт (/)  расположен на острове Маэ, Сейшельские острова, недалеко от столицы островов, города Виктория. Аэропорт является крупнейшим на Сейшельских островах, расположен на высоте 3 метра над уровнем моря и имеет одну бетонную взлётно-посадочную полосу длиной 2,987 метров, что позволяет принимать все типы воздушных судов. Аэропорт имеет три терминала: международный, внутренний и грузовой. Кроме того, на аэродроме находится военная база Сейшельских вооруженных сил. Аэропорт был открыт 20 марта 1972 года королевой Великобритании Елизаветой Второй. В 2010 году аэропорт обслужил 618 675 пассажиров.

Авиакомпании, обслуживающие аэропорт 
 Air Seychelles — локальные и интернациональные направления
 Аэрофлот
 Air Austral
 Condor Flugdienst
 Kenya Airways
 Ethiopian Airlines
 Emirates
 Etihad Airways
Turkish Airlines
Qatar Airways

Примечания

Ссылки 

 Сайт

Аэропорты Сейшельских Островов